Ordenskongregation steht für:
 Kongregation für die Institute geweihten Lebens und für die Gesellschaften apostolischen Lebens, eine seit 2022 als Dikasterium für die Institute geweihten Lebens und für die Gesellschaften apostolischen Lebens bezeichnete Zentralbehörde der Römischen Kurie
 Kongregation (Klosterverband), ein Zusammenschluss mehrerer Klöster innerhalb eines Ordens